Баряшка — топоним в России.
 Баряшка — приток реки Уфа, впадает в Павловское вдхр. 55°31’N 56°41’E N-40-018
 Баряшка — упразднённый посёлок в современном Нуримановском районе Республики Башкортостан. Входил в Павловский поселковый совет.